Hutegotherium — вимерлий рід теготеріїдних докодонтів, відомий за частковими залишками, знайденими в середньоюрській (батонський вік) формації Ітат Красноярського краю. Типовий вид – Hutegotherium yaomingi.

Філогенез 
Кладограма за Авер'яновим та ін. (2010).

Примітки 

Роди тварин
Фауна юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2010